Kurów er navnet på tolv landsbyer i Polen, blandt andet:

 Kurów (ved Puławy) – landsby i Lublin-voivodskabet, Polen
 Kurów (Kołbaskowo Kommune) – landsby i Vestpommerske voivodskabet, Polen